Дордонь — топоним.

 Дордонь — департамент на юго-западе Франции.
 Дордонь — река на юге Франции.